Work song (in italiano "canto di lavoro") – canto nato per accompagnare lo svolgimento delle mansioni lavorative.
 Work Song – standard jazz composto da Nat Adderley
 Work Song – album di Nat Adderley pubblicato nel 1960